Ruschi è un cognome di origine italiana e può riferirsi che può riferirsi a diversi personaggi:

 famiglia Rusca (o Rusconi) – famiglia di origine lombarda.
 famiglia Ruschi famiglia di origine pisana.
 Francesco Ruschi, detto il Rustichino, (1610-1611), pittore romano.
 Francesco Ruschi, (1807-1875), politico italiano.
 Rinaldo Ruschi, (1817-1891),  Senatore del Regno di Italia.
 Augusto Ruschi, (1915-1986),  biologo brasiliano di origine italiana.

Altro 
 Palazzo Ruschi, palazzo situato a Pisa e dimora dell'omonima famiglia.
 Riserva Biologica Augusto Ruschi (Reserva Biológica Augusto Ruschi), intitolata a Augusto Ruschi, in Brasile.